Алексей Владимирович Егоров: Егоров, Алексей Владимирович (род. 1969) — белорусский юрист.
 Егоров, Алексей Владимирович (род. 1975) — казахстанский и российский пловец.